Haselbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Haselbach, Tiefenbach – ort i Tiefenbach, Bayern, Niederbayern, 
 Haselbach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Haselbach, Straubing-Bogen – kommun i Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, Niederbayern,